Amsler est un patronyme d'origine allemande, porté notamment par :
 Camille Amsler (1843-1859), dirigeant de la papeterie Amsler (France) ;
 Jean Amsler (1914-2005), professeur agrégé et traducteur d'allemand ;
 Marc Amsler (1891-1968), ophtalmologue et professeur d’ophtalmologie ;
 Grille d'Amsler, outil de diagnostic en ophtalmologie.